Горнозаводский район — упразднённая административно-территориальная единица Сахалинской области РСФСР, существовавшая с 7 января 1950 по 31 августа 1957 год.

Административно-территориальное устройство 
Административный центр района — город Горнозаводск, включал в себя сельсоветы Ватутинский, Крильонский и Чкаловский.

В район входили — город Горнозаводск; посёлки городского типа — Шебунино, Первомайск; села — Лопатино, Ватутино, Чкалово, Крильон.

География 
На севере район граничил с Невельским районом, на востоке граничил с Анивским районом Сахалинской области.

Примечания

Ссылки 
 О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области

Упразднённые районы Сахалинской области